Abu Marwan Abd al-Malik I – sułtan Maroka z dynastii Saadytów w latach 1576-1578
 Abu Marwan Abd al-Malik II – sułtan Marrakeszu z dynastii Saadytów w latach 1627–1631